Con il nome Filippo di Castiglia sono conosciuti i seguenti personaggi:
Filippo di Castiglia (1231-1274) figlio del re Ferdinando III di Castiglia;
Filippo di Castiglia (1292-1327), figlio del re Sancho IV di Castiglia;
Filippo I di Castiglia (1478-1506), figlio di Massimiliano I d'Asburgo